Д-6

 Д-6 (парашют) — российский десантный парашют
 Д-6 «Якобинец» — советская дизель-электрическая торпедная подводная лодка
 Д-6 — велосипедный двигатель.
 Д-6 — второе название предположительно существующего московского Метро-2

Также Д6 — рядный 6-цилиндровый дизель, созданный на базе V-образного 12-цилиндрового дизеля танка Т-34.